Ел Борадо има више значења:

 Ел Борадо (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Борадо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику